

Anno 
 447 o 447 a.C.

Codici 
 447 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico Centennial Observatory, presso Gilbert (Arizona)

Matematica 
 447 – numero